Bina steht für:
 Bina, linker Zufluss der Rott
 das Unternehmen Bischofszell Nahrungsmittel

Bina ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Bina (* 1967), österreichische Museumsleiterin (Nordico)
 Eric Bina (* 1964), US-amerikanischer Informatiker
 Robbie Bina  (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bíňa
 Binna